Breiter See heißen Seen:

 Breiter See (Frankenhardt), ehemaliger See zwischen Reishof und Tiefensägmühle, beide im Gemeindegebiet von Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breiter See (Prichsenstadt), See am Lauf des Altbachs (zur Schwarzach, zum Main) am Rand von Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Breitensee
 Breitsee